L'expression Pracheachon est un terme khmer qu'on pourrait traduire par groupe ou parti du peuple; il fait également référence à plusieurs formation politique cambodgiennes :
 il fut la vitrine officielle du Parti communiste du Kampuchéa dans la seconde moitié des années 1950 ;
 il fut aussi un parti de la République khmère à l'existence éphémère et qui ne récolta que 0,1 % des voix aux élections législatives de 1972 ;
 il est un des noms du Parti du peuple cambodgien au pouvoir sans interruption mais sous des formes diverses depuis le début des années 1980.